Хи́рвиниеми () — финская фамилия. Известные носители:

 Хирвиниеми, Айно-Кайса (род. 1979) — финский политик, депутат Эдускунты, министр.
  (род. 1983) — финский актёр.